Rotschopf steht für:

 eine Person mit rotem oder rötlichem Haar, siehe Rot (Haarfarbe)

Rotschopf ist der Familienname von:

 Michael Rotschopf (* 1969), österreichischer Schauspieler und Sprecher
 Peter Rotschopf (1925–1999), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter